la capital d'un país o territori, la població més important
 el concepte econòmic; vegeu capital (economia)
 capital humà
 capital simbòlic
 capital eròtic
 capital social (comptabilitat)
 capital social (sociologia)
 capital cultural